Минималната работна заплата в Литва е най-ниското месечно или почасово възнаграждение, което работодателите се задължават да заплащат на работниците си. Сумата се определя от правителството на Литва.

Размер

Източници 

Литва
Икономика на Литва